Abhandlungen der Kaiserlich-königlichen Geologischen Reichanstalt (abreviado Abh. K.K. Geol. Reichsanst. Wien. En español , pod´ria traducirse como : Tratados del Instituto Geológico Imperial y Real) fue una revista con ilustraciones y descripciones botánicas que fue editada en Viena desde 1852 hasta 1914. Fue reemplazada por Abh. Geol. Bundesanst

Referencias

Enlaces externos
en IPNI

Revistas de botánica
Revistas científicas en alemán
Revistas científicas de Alemania
Revistas desaparecidas de Alemania
Publicaciones fundadas en 1852
Publicaciones desaparecidas en 1914